Efeito eletroviscoso é a variação na viscosidade de um colóide, em que as partículas são eletricamente carregadas, devido à aplicação de um campo elétrico forte.

Ver também 
 eletricidade
 Efeito Dorn
 Efeito Haas-Van Alphen
 Efeito Faraday

Ligações externas 

 
 

Eletricidade
Física
Eletroviscoso